Handatlas kann bezeichnen:

 Andrees Allgemeiner Handatlas
 Allgemeiner Historischer Handatlas
 Meyers Handatlas
 Stielers Hand-Atlas

Siehe auch: Atlas (Kartografie)